Die Liste der Berge nach Dominanz beinhaltet alle Berge mit einer Dominanz von mehr als 1000 km auf der Erde. Alle Höhen der Berge sind in Meter über Normalhöhennull angegeben.

Unter Dominanz versteht man in der Geographie den Radius des Gebietes, das von einem Gipfel, Berg oder einer anderen geomorphologischen Landform überragt wird. Somit ist die Dominanz effektiv die Entfernung einer Bergspitze zu dem nächstgelegenen höheren Punkt.

Die Schartenhöhe eines Gipfels ist seine Höhe über der niedrigsten geschlossenen Höhenlinie, die ihn umgibt und gleichzeitig keinen höheren Gipfel einschließt.

Berge nach Dominanz 
Nicht in die Liste aufgenommen wurden zwei Gipfel in Ostantarktika, deren Dominanz wahrscheinlich über 1000 km beträgt, bei denen die Datenlage bisher aber zu knapp und ungenau ist. Die Entscheidung, Eisdome wie den Dome Argus in die Liste aufzunehmen, ist diskutabel. Im Falle ihrer Nichtberücksichtigung erschienen weitere antarktische Berge in der Liste.

Siehe auch 
 Liste von Bergen nach Schartenhöhe
 Höchster Berg

Weblinks 
 World Peaks with 300 km of Isolation, peakbagger.com. Diese Liste bildet die Basis für die Daten in diesem Artikel.
 Asia Peaks with 300 km of Isolation, peakbagger.com.
 North America Peaks with 200 km of Isolation, peakbagger.com.
 Africa Peaks with 300 km of Isolation, peakbagger.com.
 South America Peaks with 200 km of Isolation, peakbagger.com.
 Antarctica Peaks with 300 km of Isolation, peagbagger.com.
 Europe Peaks with 200 km of Isolation, peakbagger.com.
 Australia/New Zealand Peaks with 200 km of Isolation, peakbagger.com.

Einzelnachweise 

Dominanz
Bergedominanz